Танталиты — название минералов, куда входят соединения тантала:

 Колумбит-танталит
 Манганотанталит

Минералы тантала